

Лубовиці — село в гміні Рудник Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Лубовиці — село в гміні Кішково Гнезненського повіту Великопольського воєводства